Die Campeonato Brasileiro Série A 2004 war die 48. Spielzeit der brasilianischen Série A.

Saisonverlauf 
Die Série A startete am 21. April 2004 in ihre neue Saison und endete am 19. Dezember 2004. In die Saison waren zwei Mannschaften aufgestiegen, aber vier mussten wieder absteigen, da die Liga in der Saison 2005 um zwei Mannschaften verkleinert werden sollte. Die Saison wurde vom Tod des Spielers Serginho überschattet.

Nach der Saison wurden wie jedes Jahr Auszeichnungen an die besten Spieler des Jahres vergeben. Der „Goldenen Ball“, vergeben von der Sportzeitschrift Placar, ging an Robinho. Torschützenkönig mit 34 Treffern wurde Washington vom Athletico Paranaense.

Tod von Sérgio 
Am 27. Oktober, dem 38. Spieltag, starb der Spieler Serginho vom AD São Caetano an einem plötzlichen Herzstillstand. Da dem Verein nachgewiesen werden konnte, dass er die Probleme des Spielers kannte und ihn die vorherigen vier Spiele nicht medizinisch betreute, wurden ihm zur Strafe 24 Punkte abgezogen.

Tabelle 
Bei Punktgleichheit in der Tabelle ergeben folgende Kriterien die Platzierung:

Anzahl Siege
Tordifferenz
Anzahl erzielter Tore
Direkter Vergleich
Auslosung

|}

Torschützenliste 

Liste der Fußball-Torschützenkönige Série A (Brasilien)

Weblinks 
 Série A 2004 – Zusammenfassung auf rsssfbrasil.com

Einzelnachweise 

2004
Fußballsaison 2004